Air Cargo Germany ili ACG je bivši njemački avio prijevoznik koji se bavio zračnim transportom tereta. Tehničko sjedište tvrtke bila je zračna luka Frankfurt-Hahn kraj mjesta Kirchberg. Osnovana je u lipnju 2008. godine dok je dozvolu za zračni teretni transport dobila 14. srpnja 2009. Osnovali su je Michael Bock i Thomas Homering (bivši direktori LTU-a) s ciljem da tvrtka bude konkurencija Lufthansinoj cargo diviziji na tržištu avio prijevoznika.

Prva dva Boeinga 747-400 tvrtka je kupila od China Airlinesa dok ga je modificirala uzraelska avio industrija Israel Aerospace Industries. Prvi dorađeni zrakoplov je dostavljen 25. veljače 2009. a drugi u srpnju iste godine.

Krajem ožujka 2012. ruski avio prijevoznik Volga-Dnepr Airlines kupuje 49% dionica Air Cargo Germany čime postaje njegovim većinskim vlasnikom. Tako su u tvrtku dovedeni bivši Aeroflotovi menadžeri.

4. prosinca 2013. tvrtka je službeno ugašena čime je bez posla ostalo 120 zaposlenika.

Odredišta

Zračna flota 

U 2012. godini prosječna starost aviona u Air Cargo Germany je iznosila 21,7 godina.

Zračne nesreće i incidenti 
21. rujna 2010.
Prilikom slijetanja na honkonšku zračnu luku, ACG-ov Boeing 747-400 je oštetio lijevi dio stajnog trapa koji je "pokleknuo". Prema službenom izvješću, ozlijeđenih nije bilo ali je ova zračna nesreća uzrokovala blokadu uzletno-sletne staze na kojoj se avion nalazio zbog čega je odgođeno najmanje 80 letova.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena web stranica avio prijevoznika

Njemačke zrakoplovne tvrtke